La formula molecolare C2HCl3O può indicare:
 Cloralio
 Dicloroacetilcloruro

Formule molecolari